Die Indian Open 2013 waren ein Snookerturnier im Rahmen der Snooker Main Tour, das vom 14. bis zum 18. Oktober 2013 im Le Meridien Hotel in Neu-Delhi ausgetragen wurde.

Das Turnier wurde 2013 erstmals ausgetragen.

Im Finale setzte sich Ding Junhui mit 5:0 gegen Aditya Mehta durch, er gewann damit seinen achten Titel bei einem Weltranglistenturnier.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Wildcard-Runde 
Die Spiele der Wildcard-Runde fanden am 14. Oktober 2013 in Neu-Delhi statt.

A = Amateurspieler (während der Saison 2013/14 nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)

Finalrunde 

A = Amateurspieler (während der Saison 2013/14 nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)

Finale

Qualifikation 
Die Qualifikationsrunde wurde am 11. und 12. August 2013 im Doncaster Dome in der englischen Stadt Doncaster ausgetragen. Sämtliche Partien wurden im Best-of-7-Modus gespielt.

A = Amateurspieler (während der Saison 2013/14 nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)

Century Breaks

Endrunde

Qualifikation

Quellen 

2013
Snookerveranstaltung 2013
Sportveranstaltung in Delhi